Трэвис Шульдт () — американский актер и продюсер. Широко известен по роли Кита Дудмейстера из сериала «Клиника».

Биография 
Трэвис уроженец Канзаса. Он окончил Техасский Христианский Университет с присвоением степени бакалавра . Шульдт успешно занимался модельным бизнесом. До 1999 году Шульдт какое-то время работал официантом в Далласе. В 1999 году он переехал в Лос-Анджелес, где скоро ему предложили роль в сериале «Страсти» (). Роль в этом сериале принесла Трэвису первый успех.

В 2004 году Трэвис Шульдт вместе с режиссёром Джонатаном Валлсом и сценаристом Джеем Темза создали независимый фильм под названием , вышедший в 2005 году. Фильм оказался успешным, его представляли на нескольких кинофестивалях в Денвере и Далласе.

В 2000 году Шульдт основал некоммерческую театральную группу , в жизни которой активно участвует. Также через компанию , в которой он также принимает непосредственное участие, актёр развивает свои творческие проекты.

Трэвиса Шульдта называют одним из самых перспективных актёров Голливуда.

С 16 июля 2014 года, Шульдт женат на актрисе Натали Зии, с которой он встречался 11 лет до их свадьбы. У супругов есть дочь —  (род. 25.10.2015).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Техасского христианского университета